Coldham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Coldham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire